
Molekulska formula -{C14H23NO3}- se može odnositi na:

 Arnolol
 -{3C-P}-
 Buskalin
 EEM (psihodelik)
 EME (psihodelik)
 MEE (psihodelik)
 MPM (psihodelik)
 Triseskalin